Светско првенство у рукомету за жене 2011. је одржано од 3-16. децембра 2011. у Бразилу. Ово је било 20. издање овог такмичења и тек треће које се одиграло ван Европе. 
Победник се директно пласирао на Олимпијске игре и на следеће светско првенство, док су екипе пласиране од другог до седмог места обезбедиле место у квалификацијама за Оилимпијске игре.

Норвешка је освојила титулу победивши Француску у финалу са 32:24, тако поставши прва екипа након Данске која је у исто време била и светски и европски и олимпијски првак. Француска је други пут за редом изгубила у финалу светског првенства, након пораза од Русије у финалу 2009. године. Шпанија је освојила бронзану медаљу победивши Данску са 24:18 и тако освојивши своју прву медаљу на светским првенствима. Домаћин, Бразил, је победио браниоце титуле, Русију, са 36:20 у утакмици за пето место, тиме остваривши свој најбољи пласман на светским првенствима.

Дворане 
Такмичење ће се одржати у Бразилској провинцији Сао Пауло.

Четири града ће угостити такмичаре:

Квалификације 
Домаћин
 

Браниоци титуле
 

Квалификовани са Афричког првенства 2010.
 
 
 

Квалификовани са Европског првенства 2010.
 
 
 

Квалификовани са Азијског првенства 2010.
 
 
 
 

Квалификовани са Америчког првенства 2011.
 
 
 

Квалификовани са Океанијског првенства 2011.
 

Квалификовани са Европског плеј-офа
Прве утакмице су игране 4. и 5. јуна 2011. а друге 11. и 12. јуна исте године.

Жреб 

 БР= Браниоци титуле

Први круг

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Президент куп

Полуфинале од 21. до 24. места

Полуфинале од 17. до 20. места

Утакмица за 23. место

Утакмица за 21. место

Утакмица за 19. место

Утакмица за 17. место

Завршница

Осмина финала

Четвртфинале

Пласман од 5. до 8. места

Полуфинале

Утакмице за пласман

Утакмица за седмо место

Утакмица за пето место

Утакмица за треће место

Утакмица за прво место

Статистика

Најбољи стрелци 

Извор: IHF.info

Најбољи голмани 

Извор: IHF.info

Коначан пласман

Награде

Екипа првенства 
 Голман:  Чана Масон
 Лево крило:  Емилија Туреј
 Леви бек:  Андреа Пенезић
 Пивот:  Хајди Локе
 Средњи бек:  Алисон Пињо
 Десни бек:  Лине Јоргенсен
 Десно крило:  Кармен Мартин
Изабран од стране званичника и ИХФ експерата: IHF.info

Друге награде 
 Најбољи стрелвц:  Александра до Наскиметно

Састави победничких екипа

Спољашње везе 
 Званична веб презентација

Светско првенство у рукомету за жене
Рукомет у 2011.
Рукомет у Бразилу